Karl Yune – attore statunitense di origini sudcoreane, fratello di Rick
 Johnny Yune – attore, cantante e comico statunitense di origini coreane
 Rick Yune – attore, artista marziale ed ex modello statunitense di origini sudcoreane, fratello di Karl